Claiborne es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Claiborne (Tennessee)
Condado de Claiborne (Mississippi)